Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1985 года проходил с 23 сентября по 19 октября в Дордрехте, Роттердаме, Ньивегейне и Лооне и представлял собой матч между действующим чемпионом мира Анатолием Гантваргом и претендентом Робом Клерком. Матч состоял из 20 партий. Гантварг выиграл две партии и проиграл одну, остальные партии завершились вничью. Анатолий Гантварг в четвёртый раз стал чемпионом мира по международным шашкам.

Таблица матча

Примечания

Ссылки 
 Партии матча

1985 год в шашках
Мужчины 1985
Спорт в Нидерландах в 1985 году
Шашки в Нидерландах
Сентябрь 1985 года
Октябрь 1985 года